Сборная Финляндии на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2007 года заняла второе место, уступив в финале сборной Канады.

Путь в финал для сборной Финляндии был одним из самых сложных в истории, так как в обоих матчах на выбывание игра переходила в дополнительное время. Сборная Финляндии провела на чемпионате девять матчей, из которых в трех уступила (по одному поражению на каждой стадии). Кроме того, дважды победитель в матчах с участием сборной Финляндии определялся в дополнительное время или серии послематчевых буллитов.

В проведённых девяти матчах сборная Финляндии забросила 29 шайб, пропустив 17. Таким образом, разница забитых и пропущенных шайб составила + 12 шайб. Матчи с участием сборной Финляндии посетило 72680 человек.

Состав 
Главный тренер: Эркка Вестерлунд

Матчи

Предварительный раунд

Квалификационный раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика 
 Лучшим бомбардиром сборной стал Вилле Пелтонен, набравший 9 очков по системе «гол+пас» (2+7). Интересно, что втором по этому показателю стал защитник Петтери Нуммелин - 8 (3+5).
 Лучшим снайпером сборной стал Юкка Хентунен, который забросил 4 шайбы в ворота противника. Ещё три игрока сборной забили по три шайбы.
 Больше всех результативных передач в сборной сделали Вилле Пелтонен и Нико Капанен, которые сделали по семь передач. Ещё два игрока сделали по пять результативных передач.
 По показателю полезности +/- все игроки, кроме двух хоккеистов, имеют положительный либо нулевой результат. Наилучшим значением является +6, принадлежащие Лассе Кукконену. Игроками с отрицательным показателем +/- являются Йере Лехтинен и  Юкка-Пекка Лааманен (-1).
 В целом сборная Финляндии запомнилась жесткой, а порой и грубой игрой. Следствием этого стало то, что два игрока набрали более тридцати минут штрафа. Это Томми Каллио (33 минуты) и Шон Бергенхейм (31 минута). Ещё четыре игрока сборной набрали двадцать и более минут штрафа.
 Оба вратаря сборной показали высокую надёжность, следствием которой стал высокий коэффициент отраженных бросков, превышающий 90 %. Чуть более надёжен был Кари Лехтонен, который отразил 112 бросков из 120 (93.33 %), проведя при этом на площадке 314 минут 47 секунд. Второй вратарь Фредрик Норрена, отстояв на воротах целиком три матча (180 минут), отразил 67 бросков из 72 (93.06 %). Третий вратарь сборной Синухе Валлинхеймо не набрал ни одной игровой минуты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира 2007
 Сборная Финляндии на ihwc.net
 Сборная Финляндии на Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007
Спорт в Финляндии в 2007 году
2007